Gʻaniyev (; englische Transkription: Ganiyev oder Ganiev) ist der Familienname folgender Personen:
 Aziz Gʻaniyev (* 1998), usbekischer Fußballspieler
 Elyor Gʻaniyev (* 1960), usbekischer Politiker
 Nabi Gʻaniyev (* 1953), usbekisch-sowjetischer Filmregisseur